Суперкубок Англии по футболу 2001 () — 79-й розыгрыш Суперкубка Англии. В этом футбольном матче, состоявшемся 12 августа 2001 года, встретились чемпион Премьер-лиги сезона 2000/01 «Манчестер Юнайтед» и обладатель Кубка Англии 2001 года «Ливерпуль». Победу со счётом 2:1 одержал «Ливерпуль».

В первом тайме «Ливерпуль» забил два гола усилиями Гари Макаллистера (с пенальти) и Майкла Оуэна. Во втором тайме гол забил Руд ван Нистелрой, который дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в официальном матче.

Этот розыгрыш Суперкубка Англии сопровождался серией хулиганских выходок вокруг стадиона. За день до начала матча болельщики двух клубов устроили драку, после чего последовало 22 ареста (включая двух детей в возрасте 11 и 13 лет). Один из болельщиков получил колотые ранения, а офицеру полиции сломали руку. В день матча группа из 50 болельщиков «Кардифф Сити» и «Ливерпуля» атаковала болельщиков «Манчестер Юнайтед».

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Англии по футболу 2000/2001
 Кубок Англии по футболу 2000/2001

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче сайте LFC History 

2001
Суперкубок Англии 2001
Суперкубок Англии 2001
Футбол в Англии в сезоне 2001/2002
Спортивные соревнования в Кардиффе
События 12 августа
Август 2001 года
2001 год в Уэльсе